bps ( com 'b' minúsculo ) - bits por segundo, enquanto;
Bps ( com 'B' maiúsculo ) - bytes por segundo (1 byte = 8 bits)

Aeroporto de Porto Seguro (código IATA)

Desambiguação